Moulinet (Alpes-Maritimes)
Moulinet (Lot-et-Garonne)
ook:
Le Moulinet-sur-Solin,  Loiret